

Pessoas
Shuichi Gonda

Localidades

Gonda

Outros
Gonda

Desambiguação